Муни́р Эль-Хамда́уи (; род. 14 июля 1984, Роттердам) — нидерландский и марокканский футболист, нападающий клуба «Аль-Харитият». Выступал за сборную Марокко.

Карьера 
Воспитанник футбольной школы клуба «Эксельсиор». В 2004 году он перешёл в «Тоттенхэм Хотспур», правда с 2005 по 2006 год он играл в аренде в клубе «Дерби Каунти». В июне 2006 года он переходит в «Виллем II», где ему удалось забить 3 мяча в своих первых 4 матчах, однако, затем он получил травму и не играл полгода.

31 августа 2007 года он перешёл в «АЗ Алкмар», с которым выиграл чемпионат страны сезона 2008/09, а сам возглавил список бомбардиров с 23 мячами и был признан футболистом года в Нидерландах. Провёл прекрасную игру против своего бывшего клуба «Виллем II», в которой оформил хет-трик.

30 июля 2010 года Мунир заключил четырёхлетний контракт с амстердамским «Аяксом». В сентябре 2018 года вернулся в «Эксельсиор».

Достижения 
 Чемпион Нидерландов (2): 2008/09, 2010/11
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2009
 Футболист года в Нидерландах: 2009
 Лучший бомбардир чемпионата Нидерландов: 2009

Статистика выступлений 

(откорректировано по состоянию на 15 сентября 2013 года)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте Weltfussball.de
 Профиль на сайте Fussballdaten.de

Футболисты Нидерландов
Футболисты Марокко
Игроки сборной Марокко по футболу
Игроки ФК «Эксельсиор» Роттердам
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Виллем II»
Игроки ФК АЗ
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК «Умм-Салаль»
Игроки ФК «Аль-Таавун»
Игроки ФК «Твенте»
Игроки ФК «Аль-Харитият»